Johann der Gute bezeichnet folgende Personen:

* Johann I. (Portugal) (1357–1433), König von Portugal
 Johann II. (Frankreich) (1319–1364), König von Frankreich
 Johann II. (Oppeln-Ratibor) (~1460–1532), Herzog von Oberschlesien
 Jean II. de Bourbon (1426–1488), Herzog von Bourbon